Panizo ist der Familienname folgender Personen:

 Gregolry Panizo (* 1985), brasilianischer Radrennfahrer
 José Luis Panizo (1922–1990), portugiesischer Fußballspieler
 Kay Martin Schmalhausen Panizo (* 1964), peruanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Ayaviri